

Storia 
 Esarcato – divisione amministrativa dell'Impero bizantino
Esarcato d'Italia (Esarcato di Ravenna) 
Esarcato d'Africa (Esarcato di Cartagine)

Altro 

Esarcato – nella Chiesa cattolica di rito orientale, porzione di territorio e di fedeli che, pur essendo del tutto simile ad un'eparchia, per speciali circostanze non viene eretta come eparchia
Esarcato apostolico – forma di diocesi della Chiesa cattolica in uso presso le chiese sui iuris orientali, in genere immediatamente soggetta alla Santa sede.
Esarcato arcivescovile – in dipendenza di un arcivescovo maggiore
Esarcato patriarcale – in dipendenza di un patriarca